Nu kan henvise til:

 Nu - et punkt i tid
 Nu (dokumentarfilm) - en dansk dokumentarfilm fra 1971
 Nu (film fra 2003) - en dansk kortfilm
 .nu - et top level internetdomæne tilhørende Nuie